Brule ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brule (Louisiana)
 Brule (Nebraska), im Keith County
 Brule (Wisconsin), im Douglas County
 Brule (Town), Town(ship) im Douglas County, Wisconsin

Brulé bezeichnet:
 Brulé, ein nordamerikanischer Indianerstamm
 H. Brulé et Cie, ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen, (Dampf-)Lastkraftwagen und Bussen. Markennamen Brulé und Brulé-Ponsard. 

Brulé oder Brûlé ist der Familienname folgender Personen:
 Étienne Brûlé (1592–1633), französischer Entdecker
 Gace Brulé (um 1160–nach 1213), nordfranzösischer Minnesänger und Trobador
 Georges Brulé (1876–1961), französischer Moderner Fünfkämpfer
 Gilbert Brulé (* 1987), kanadischer Eishockeyspieler
 Julien Brulé (1875–??), französischer Bogenschütze
 Steve Brulé (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Tyler Brûlé (* 1968), kanadischer Journalist und Unternehmer

Siehe auch:
 Brule Township